Сантијаго Јаитепек има више значења:

 Општина Сантијаго Јаитепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Јаитепек (Сантијаго Јаитепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику